«Азовець» — футбольний стадіон у місті Бердянськ (Запорізька область).
 «Азовець» — футбольний стадіон у місті Маріуполь (Донецька область).